Лапкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Лапкин, Алексей Григорьевич (1891—1944) — советский военачальник, генерал-майор войск связи.
 Лапкин, Иван Иванович (1903—1993) — советский химик, декан химического факультета и проректор Пермского университета.
 Лапкин, Игнатий Тихонович (род. 1939) — советский и российский христианский писатель, проповедник и миссионер.
 Лапкин, Кузьма Иванович (1904—1989) — советский узбекский учёный-экономист.
 Лапкин, Лев Яковлевич — российский писатель, учёный и изобретатель.
 Лапкин, Олег Александрович (1941—2020) — советский тренер сборных СССР и России по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях.
 Лапкин, Пётр Афанасьевич (1904—1969) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.